Makrele steht für verschiedene Fischarten:

 die Makrele (Scomber scombrus)
 eine Vielzahl weiterer Arten aus der Ordnung Scombriformes
 die Stachelmakrelen und die Goldmakrelen aus der nicht näher verwandten Ordnung Carangiformes